Elburg (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
Elburg (stad), de hoofdplaats van die gemeente